VPC kan betyda flera saker:
Värdepapperscentralen, en så kallad CSD, Central Securities depository i Sverige
Microsoft Virtual PC, ett datorprogram från Microsoft som möjliggör skapandet av en eller flera virtuella datorer i sin dator
Virtual Private Cloud, ett privat datacenter i molnet.